Der Begriff Mizan kann verschiedene Bedeutungen haben:

siebter Monatsname des altiranischen Sonnenkalenders (23. September – 22. Oktober), entspricht dem Sternzeichen Waage (Sternbild)
eine andere Bezeichnung für das Mehragan-Fest
 eine Wochenzeitung im osmanischen Reich Mizan (Wochenzeitschrift)
Mizan ist einer der neun Bezirke (woluswali) der Provinz Zabul in Afghanistan
Mîzân, Buchreihe mit Studien zur Literatur in der islamischen Welt